Адальберт I — ім'я деяких європейських монархів.
 Адальберт I — король Італії
 Адальберт I — маркграф Тосканський